Николай Бесчастнов:
 Бесча́стнов, Николай Петрович (1951—2021) — профессор, искусствовед, педагог, автор монографий, учебников и учебных пособий по изобразительному искусству и дизайну.
 Бесчастнов, Николай Сергеевич (1900—1980) — советский учёный, генерал-майор.